Шомон (фр. Chaumont) — многозначный термин.

 Шомон — округ во Франции, один из округов в регионе Шампань-Арденны.
 Шомон — город и коммуна на северо-востоке Франции, в регионе Шампань — Арденны.
 Шомон — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя
 Шомон — коммуна во Франции, департамент Йонна
 Шомон — коммуна во Франции, департамент Орн
 Шомон — коммуна во Франции, департамент Шер

Персоналии 

 Шомон, Александр де (1640—1710) — первый французский посол короля Людовика XIV в Сиаме.
 Шомон, Жан (1583—1667) — политик, богослов, хранитель королевского кабинета медалей.
 Шомон, Оливия (род. 1950) — французский архитектор и защитник прав трансгендерных персон.
 Шомон, Поль Филипп (1613—1697) — французский богослов.
 Шомон, Шарль (1473—1511) — французский полководец.

См. также 
 Шомон де Ла-Мильер, Антуан-Луи

Примечания